Turning Point o The Turning Point ("punto di svolta" in lingua inglese) può riferirsi a:

Aeronautica 
 Turning point – punto di virata

Cinema 
 Amore che salva (The Turning Point) – cortometraggio del 1912 interpretato da Francis X. Bushman (il nome del regista non viene riportato)
 The Turning Point – cortometraggio del 1912 diretto da Frank Beal
 The Turning Point – cortometraggio del 1913 diretto da Kenean Buel
 The Turning Point – cortometraggio del 1913 prodotto dalla Pathé Frères
 The Turning Point – cortometraggio del 1913 diretto da Bert Haldane
 The Turning Point – cortometraggio del 1914 diretto da Lorimer Johnston 
The Turning Point – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Reliance Film Company 
The Turning Point – cortometraggio del 1915 prodotto dalla Empress 
 The Turning Point – film del 1920 diretto da J.A. Barry (1920)
 Furore sulla città (The Turning Point) – film del 1952 diretto da William Dieterle
 Due vite, una svolta (The Turning Point) – film del 1977 diretto da Herbert Ross

Letteratura 
 Turning point – punto di svolta che fa aumentare l'interesse del lettore
 La svolta (The Turning Point) – autobiografia di Klaus Mann del 1942
 Il punto di svolta (The Turning Point) – saggio di Fritjof Capra del 1982

Musica 
 Turning Point – gruppo musicale straight edge statunitense
 Turning Point – album di Benny Golson del 1962
 Turning Point – album di John Mayall del 1969
 Turning Point – album di Lonnie Smith del 1969
 Turning Point – album di Kevin Eubanks del 1992
 Turning Point – album di Barrington Levy del 1992
 The Turning Point – traccia dell'album Tambu dei Toto del 1995
 Turning Point – album di Aaron Goldberg del 1999
 The Turning Point – traccia dell'album Elodia dei Lacrimosa del 1999
 Turning Point – singolo di Masami Okui del 2000
 Turning Point – album di Mario del 2004
 Turning Point – The Shadows

Sport 
 Turning Point – evento di wrestling oraganizzato dalla Total Nonstop Action
 Turning Point – edizione del 2004 dell'evento organizzato dalla TNA
 Turning Point – edizione del 2005 dell'evento organizzato dalla TNA
 Turning Point – edizione del 2006 dell'evento organizzato dalla TNA
 Turning Point – edizione del 2007 dell'evento organizzato dalla TNA
 Turning Point – edizione del 2008 dell'evento organizzato dalla TNA
 Turning Point – edizione del 2009 dell'evento organizzato dalla TNA
 Turning Point – edizione del 2010 dell'evento organizzato dalla TNA
 Turning Point – edizione del 2011 dell'evento organizzato dalla TNA
 Turning Point – edizione del 2012 dell'evento organizzato dalla TNA
 Turning Point – edizione del 2013 dell'evento organizzato dalla TNA
 Turning Point – edizione del 2014 dell'evento organizzato dalla TNA
 Turning Point – edizione del 2015 dell'evento organizzato dalla TNA
 Turning Point – edizione del 2016 dell'evento organizzato dalla TNA
 Turning Point – edizione del 2017 dell'evento organizzato dalla TNA

Televisione 
 L'occasione buona (Turning Point) – episodio della quarta stagione di Hunter
 Il presidente (3) (Turning Point) – episodio della nona stagione di Walker Texas Ranger
 Il punto decisivo (The Turning Point) – episodio di Gundam della Cosmic Era
 Ricostruzione (Turning Point) – episodio di The Nine
 The Turning Point – episodio della prima stagione de I Colby
 Turning Point – episodio della sesta stagione di Dallas
 Turning Point – episodio di Heroes
 Turning Point – programma televisivo di ABC News degli anni 1990

Altro 
 Turning Point: Fall of Liberty – sparatutto in prima persona